Młyny steht für:

 Młyny (Pyrzyce), Dorf in der Gmina Pyrzyce, Powiat Pyrzycki, Woiwodschaft Westpommern, Polen
 Młyny (Radymno), Dorf in der Gmina Radymno, Powiat Jarosławski, Woiwodschaft Karpatenvorland, Polen

Siehe auch:
 Mlyny